Всеобщие выборы 1968 года в Венесуэле — президентские и парламентские выборы, состоявшиеся 1 декабря 1968 года. Впервые в истории Венесуэлы президентом избран кандидат социал-христианской партии КОПЕЙ доктор Рафаэль Кальдера, который получил 29,1% голосов. Правящая партия Демократическое действие (ДД) осталась крупнейшей партией в Палате депутатов и Сенате. Явка избирателей составила 96,7% на президентских выборах и 94,5% в выборах в Конгресс.

Предыстория 
В президентских выборах участвовали шесть кандидатов в президенты, но только четверо из них имели шансы на победу. Правящая партия Демократическое действие всего за год до выборов столкнулась с серьёзными внутренними проблемами. В 1967 году для определения преемника Рауля Леони были проведены праймериз, победителем которых стал Президент венесуэльского Сената и президент ДД Луис Бельтран Прието Фигероа. Но всесильному Ромуло Бетанкуру и его сторонникам, считавшим Прието Фигероа слишком левым, удалось добиться выдвижения в президенты Гонсало Барриоса. После этого Прието Фигероа и значительное число его сторонников отделились от ДД и сформировали новую партию — Народное избирательное движение ().

В отличие от предыдущих выборов, Коммунистическая партия Венесуэлы смогла принять участие в выборной кампании в парламент, но под названием Объединение за прогресс (). В выборах попытался участвовать и свергнутый в 1958 году глава военной хунты Маркос Перес Хименес, создав партию Националистический гражданский крестовый поход (). Новой партии не разрешили представить своего кандидата в президенты, но она смогла принять участие в выборах в Национальный конгресс.

Президентские выборы 

Кандидаты в президенты Венесуэлы:
 Алехандро Эрнандес (Социалистическая партия Венесуэлы) — политический деятель.
 Херман Боррегалес (Движение национального действия) — журналист, писатель и политик. Поддержан крайне правыми кругами. Баллотировался в президенты во второй раз.
 Гонсало Барриос (Демократическое действие) — политолог, социолог и политик. Член Национального конгресса, министр внутренних дел во время правления Рауля Леони. Поддержан правящими кругами, проправительственными силами и социал-демократами, в том числе партиями Независимый народный альянс, Революционное независимое действие и Революционная независимая народная организация.
 Луис Бельтран Прието Фигероа (Народное избирательное движение) — политолог, социолог, профессор и политик. Член Революционного правительства 1945—1948 годов, президент венесуэльского Сената и партии ДД в 1962—1966 годах. Поддержан диссидентами из ДД, а также Революционной партией национальной интеграции и партией «Национальное мнение».
 Мигель Анхель Бурелли Ривас (Демократический республиканский союз) — политик, дипломат и юрист. Поддержан коалицией Фронт Победы (), который пытался объединить всех противников Бетанкура и ДД, а также независимых, которые хотели чередования власти, в том числе партиями Народная демократическая сила, Национальный демократический фронт и Независимое национальное избирательное движение.
 Рафаэль Кальдера Родригес (Социал-христианская партия — КОПЕЙ) — адвокат, социолог, политик, писатель и оратор. Баллотировался в президенты четвёртый раз, имея большой опыт участия в избирательных кампаниях 1947, 1958 и 1963 годов, получая на них от 16 % до 20 % голосов избирателей. Поддержан Независимым демократическим движением.

Результаты

Выборы в Национальный конгресс

Значение 
Выборы 1968 года отличались от предыдущих наименьшей в истории страны разницей между победителем и вторым претендентом, которая составила всего 32 906 голосов. Всеобщие выборы 1968 года стали важной вехой для венесуэльской демократии, так как впервые правящая партия Демократическое действие, до этого неизменно побеждавшая на выборах, была вынуждена уступить победу. С этих выборов в Венесуэле начинается эра двухпартийная демократии и чередование власти, которая закончилась только в 1993 году .

Примечания 

Политика Венесуэлы
1968 год в Венесуэле
Президентские выборы в Венесуэле
Парламентские выборы в Венесуэле
Выборы 1968 года
Всеобщие выборы